Místopisné označení Na Hrádku (případně Na hrádku) má více různých významů:
tvrz
 Na Hrádku (Páleč): zaniklá tvrz ze 13. století v obci Páleč, okres Kladno, Středočeský kraj.

vrch
 Na Hrádku (Kněžmost): je 292 metrů vysoký vrch v okrese Mladá Boleslav, Středočeský kraj.
 Na Hrádku (Davle): je 293 metrů vysoký vrch na katastrálním území městyse Davle, okres Praha-západ, Středočeský kraj.
 Na Hrádku (Olešnice): je 332 metrů vysoký vrch na katastrálním území obce Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj.
 Na Hrádku (Vitice): je 369 metrů vysoký vrch na katastrálním území obce Vitice, nedaleko města Kouřim, okres Kolín, Středočeský kraj.

název ulice v různých obcích a městech
 Na Hrádku (Čelákovice)
 Na Hrádku (Fryšťák)
 Na Hrádku (Jičín)
 Na Hrádku (Karlovy Vary)
 Na Hrádku (Kralupy nad Vltavou)
 Na Hrádku (Mostkovice)
 Na Hrádku (Neratovice)
 Na Hrádku (Pardubice) 
 Na Hrádku (Praha) 
 Na Hrádku (Plzeň) 
 Na Hrádku (Tišnov) 
 Na Hrádku (Unhošť) 
 Na Hrádku (Velehrad) 
 Na Hrádku (Zábřeh) 

možná hledáte také
 Na Červeném Hrádku: ulice ve městě Sedlčany.
 Na Nižším Hrádku: ulice ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
 Na Vyšším Hrádku: ulice ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Rozcestníky - místopisné jméno